Morgantown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morgantown (Indiana)
Morgantown (Kentucky)
Morgantown (West Virginia)